Лига Европы УЕФА 2018/19 — 48-й розыгрыш ежегодного клубного турнира в европейском футболе и 10-й под названием Лига Европы УЕФА. Финальный матч состоялся 29 мая 2019 года на Олимпийском стадионе в Баку. Победителем турнира стал английский клуб Челси.

Изменения в формате 
С сезона 2018/19 формат Лиги Европы УЕФА был изменён. Одновременно произошли согласованные изменения формата Лиги чемпионов УЕФА.

Групповой этап 
На групповом этапе сезона 2018/19 было сформировано 12 групп, в каждой по 4 команды.

 Автоматически в групповой этап попали 17 команд: по две сильнейшие команды из пяти ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испания, Германия, Англия, Италия, Франция) и по одной команде от ассоциаций, занимающих места с 6-го по 12-е в рейтинге (Россия, Португалия, Украина, Бельгия, Турция, Чехия, Швейцария).
 10 команд попали в групповой этап после вылета из Лиги чемпионов — это шесть неудачников «Пути представителей лиг» (неудачники третьего отборочного раунда и раунда плей-офф Лиги Чемпионов) и четыре команды, которые покинули Лигу чемпионов после раунда плей-офф в сетке «Путь чемпионов».
 Ещё 21 команда была отобрана в ходе матчей квалификации.

Квалификация 
Матчи квалификации (сезон 2018/19) проводились в двух разных сетках: Путь чемпионов и Путь представителей лиг («основной путь», применительно к Лиге Европы).

Путь чемпионов (8 путёвок в групповой этап) 
Здесь играли команды, которые вылетели из Лиги чемпионов на отрезке между предварительным раундом и третьим отборочным раундом Пути чемпионов. В целом было сыграно три отборочных раунда:

 Второй отборочный раунд: 20 команд, покинувших Лигу чемпионов после предварительного раунда и первого отборочного раунда
 Третий отборочный раунд: 10 команд, покинувших Лигу чемпионов после второго отборочного раунда плюс 10 победителей второго отборочного раунда Пути чемпионов Лиги Европы
 Раунд плей-офф: шесть команд, покинувших Лигу чемпионов после третьего отборочного раунда плюс 10 победителей третьего отборочного раунда Пути чемпионов Лиги Европы

Основной путь (13 путёвок в групповой этап) 
Здесь играли остальные участники Лиги Европы из всех 55 национальных ассоциаций плюс команды, покинувшие Лигу чемпионов после поражения на стадии второго отборочного раунда в сетке «Путь представителей лиг».

 Предварительный раунд: 16 команд
 Первый отборочный раунд: 86 команд плюс восемь победителей предварительного раунда
 Второй отборочный раунд: 27 команд плюс 47 победителей первого отборочного раунда
 Третий отборочный раунд: 15 команд (включая три клуба, покинувших Лигу чемпионов после поражения на стадии второго отборочного раунда в сетке «Путь представителей лиг») плюс 37 победителей второго отборочного раунда
 Раунд плей-офф: 26 победителей третьего отборочного раунда

Участники 
Основная статья: Лига Европы УЕФА 2018/2019 (составы)

В розыгрыше Лиги Европы 2018/2019 годов приняло участие 215 команд из 55 футбольных ассоциаций УЕФА. Количество мест распределялось согласно таблице коэффициентов УЕФА после еврокубкового сезона 2016/2017 годов.

В сезоне 2018/2019 годов квоты распределялись следующим образом:
 Ассоциации с рангом 1—51 заявляют по 3 команды (кроме Лихтенштейна)
 Ассоциации с рангом 52—54 заявляют по 2 команды
 Ассоциация с рангом 55 и Лихтенштейн заявляют по 1 команде
 57 команд, вылетевших на разных стадиях розыгрыша Лиги чемпионов 2018/2019

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Лиге Европы 2018/2019 среди стран формировался на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитывались результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 2012/2013 до сезона 2016/2017 включительно, приведённой ниже:

Распределение команд по этапам 
Предварительное распределение команд по этапам было следующим:

Предварительный отборочный раунд
 4 обладателей кубков из ассоциаций с 52-е по 55-е место
 6 серебряных призёров из ассоциаций с 49-е по 54-е место
 4 бронзовых призёров из ассоциаций с 48-е по 51-е место

Первый отборочный раунд
 26 обладателей кубков из ассоциаций с 26-е по 51-е место
 30 серебряных призёров из ассоциаций с 18-е по 48-е место (кроме Лихтенштейна)
 31 бронзовый призёр из ассоциаций с 16-е по 47-е место (кроме Лихтенштейна)
 7 победителей предварительного отборочного раунда

Второй отборочный раунд

Чемпионский путь
 16 клубов, выбывших после первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА
 2 клуба, выбывших после первого предварительного раунда Лиги Чемпионов УЕФА
 1 клуб, выбывший после второго предварительного раунда Лиги Чемпионов УЕФА

Путь представителей лиг
 7 обладателей кубков из ассоциаций с 19-е по 25-е место
 2 серебряных призёра из ассоциаций 16 и 17 (Хорватия и Румыния)
 3 бронзовых призёров из ассоциаций с 13-е по 15-е место
 9 клубов, занявших четвёртое место из ассоциаций с 7-е по 15-е место
 1 клуб, занявший пятое место из 6-й ассоциации
 3 клуба, занявшие шестые места из ассоциаций с 1-го по 4-е место (кроме Англии)
 2 обладателя кубков лиги из ассоциаций, занявших 3-е и 5-е место (Англия и Франция)
 47 победителей первого отборочного раунда

Третий отборочный раунд

Чемпионский путь
 10 клубов, выбывших после второго квалификационного раунда чемпионского пути Лиги Чемпионов УЕФА
 9 победителей второго отборочного раунда чемпионского пути
 1 команда, вышедшая по жребию из второго отборочного раунда чемпионского пути

Путь представителей лиг
 6 обладателей кубков из ассоциаций с 13-е по 18-е место
 6 бронзовых призёров из ассоциаций с 7-е по 12-е место
 1 клуб, занявший четвёртое место в ассоциации, занявшей 6-е место (Россия)
 2 клуба, выбывшие после второго квалификационного раунда пути представителей лиг Лиги Чемпионов УЕФА
 37 победителей второго отборочного раунда пути представителей лиг

Раунд плей-офф

Чемпионский путь
 6 клубов, выбывших после третьего квалификационного раунда чемпионского пути Лиги Чемпионов УЕФА
 10 победителей третьего отборочного раунда чемпионского пути

Путь представителей лиг
 26 победителей третьего отборочного раунда пути представителей лиг

Групповой этап
 12 обладателей кубков из ассоциаций с 1-го по 12-е место
 1 клуб, занявший четвёртое место в ассоциации, занявшей 5-е место (Франция)
 4 клуба, занявшие пятое место из ассоциаций с 1-го по 4-е место
 4 клуба, выбывшие после третьего квалификационного раунда пути представителей лиг Лиги Чемпионов УЕФА
 4 клуба, выбывшие после раунда плей-офф чемпионского пути Лиги Чемпионов УЕФА
 2 клуба, выбывшие после раунда плей-офф пути представителей лиг Лиги Чемпионов УЕФА
 8 победителей чемпионского пути раунда плей-офф
 13 победителей пути представителей лиг раунда плей-офф

Плей-офф
 24 команды, занявшие первые два места в групповом этапе
 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 18-19

Изменения, произошедшие в распределении команд по этапам 
В связи с изменениями в нечемпионской квалификации Лиги чемпионов УЕФА произошли следующие изменения:
 Обладатель кубка ассоциации 18 (Дания) стартует с третьего квалификационного раунда.
 Обладатель кубка ассоциации 25 (Норвегия) стартует со второго квалификационного раунда.
 Обладатель кубков ассоциаций 50 (Уэльс) и 51 (Фарерские острова) стартуют с первого квалификационного раунда.

Участники

Участники, снятые с турнира 
  Бангор Сити (2-е) — не получил лицензию на турниры УЕФА.
  Ордабасы (3-е) — не получил лицензию на турниры УЕФА.
  ФКИ Таллинн (4-е) — прекратил своё существование вследствие объединения с ФКИ Левадия.
  Тосно (ОК) — не получил лицензию на турниры УЕФА; позднее, из-за финансовых проблем, прекратил своё существование.
  Кукеси (2-е) — переведён в Лигу Чемпионов из-за дисквалификации Скендербеу, однако всё же стартовал в розыгрыше Лиги Европы с третьего квалификационного раунда, вылетев со 2-й квалификационной стадии Лиги Чемпионов.
  Ширак (4-е) — дисквалификация со стороны ФФА за участие в договорных матчах.
  Дачия (4-е) — из-за финансовых и налоговых проблем клуб отказался участвовать в новом сезоне молдавского чемпионата и соответственно не смог получить лицензию на турниры УЕФА.
  Авеш (ОК) — не получил лицензию на турниры УЕФА.
  Грбаль (4-е) — не получил лицензию на турниры УЕФА.

Расписание 
Все процедуры жеребьёвки проводились в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

Квалификация

Предварительный квалификационный раунд 

|}

Раунд плей-офф

Чемпионский путь 

|}

Путь представителей лиг 

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Плей-офф

Сетка турнира

1/16 финала 
Первые матчи были сыграны 12 и 14 февраля, ответные — 20 и 21 февраля 2019 года.

|}

1/8 финала 
Жеребьёвка 1/8 финала прошла 22 февраля 2019 года. Первые матчи были сыграны 7 марта, ответные — 14 марта 2019 года.

|}
Примечание

1/4 финала 
Жеребьёвка 1/4 финала прошла 15 марта 2019 года. Первые матчи были сыграны 11 апреля, ответные — 18 апреля 2019 года.

|}
Примечание

1/2 финала 
Первые матчи были сыграны 2 мая, ответные — 9 мая 2019 года.

|}

Финал 

Финальный матч турнира состоялся в Баку 29 мая 2019 года на стадионе «Олимпийский».

Статистика 
Данная статистика не учитывает отборочные (квалификационные) раунды.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

 

|ВС

2018/2019
Европейский футбол в сезоне 2018/2019